Abassi steht für:
 Abassi, Bezeichnung sowohl für eine alte Silbermünze als auch eine alte Goldmünze aus Persien, siehe Abbasi

Abassi ist der Familienname folgender Personen:
 Houcine Abassi (* 1947), tunesischer Lehrer und Gewerkschafter
 Ines Abassi (* 1982), tunesische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Abbassi
 Abbasi (Begriffsklärung)